Альберік Коллін — бельгійський скульптор, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1920 року.
 Едуар Коллін — французький театральний та кіноактор.
 Коллін Кемп — американська акторка.
 Коллін Семюель — тринідадський футболіст, нападник шотландського клубу «Арброт».

 Коллін (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Коллін-Бомон — муніципалітет у Франції, регіон Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.